Jméno a příjmení Rudolf Kučera nosí více osobností:

 Rudolf Kučera (malíř) (1884–1964) – český akademický malíř a loutkář
 Rudolf Kučera (fotbalista) (* 1940) – český fotbalista, reprezentant
 Rudolf Kučera (politolog) (1947–2019) – český politolog
 Rudolf Kučera (historik) (* 1980) – český historik

Související články 
 Kučera